Belmore ist der Familienname folgender Personen:
 Edwige Belmore († 2015), französisches Model, Türsteherin und Sängerin
 Lionel Belmore (1867–1953), britischer Schauspieler und Produzent
 Rebecca Belmore (* 1960), interdisziplinäre Anishinabe-Künstlerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belmore (Florida), im Clay County
 Belmore (Ohio), im Putnam County
 Belmore (Washington), im Thurston County

in Kanada:
 Belmore (Ontario)

in Australien:
 Belmore (New South Wales)

Sonstiges:
 Belmore Sloughs, Fließgewässer im Missoula County, Montana
 Belmore Lake, See im Otsego County, Michigan

Siehe auch:
 Earl Belmore, erblicher Adelstitel in der Peerage of Ireland
 Bellmore